The Lion in Winter – opera teatrale di James Goldman del 1966
 Il leone d'inverno (The Lion in Winter) – film del 1968 diretto da Anthony Harvey
 The Lion in Winter - Nel regno del crimine (The Lion in Winter) – film per la televisione del 2003 diretto da Andrey Konchalovskiy